De Groote Wielen, stadsdeel in Rosmalen
Groote Wielen (natuurgebied), officieel, Fries: Grutte Wielen, natuurgebied in Friesland
Groote Wielen (meer), meer in Friesland
Groote Wiel, een voormalig meertje bij Middelbert